Le bismuthiol est un composé chimique aromatique contenant un groupe phénol.

 le bismuthiol I ou 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol  de formule C2H2N2S3  
 le bismuthiol II ou 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithionium de potassium ou 3-phényl-1,4-thiadiazolidine-2,5-dithionium de potassium qui est un sel de potassium

Notes et références